Доброта, насеље у општини Котор
Доброта, етички концепт